{{ficha de taxón
| fossil_range =  (7 millones de años–0 años AP)
| image = Kolmården Wolf.jpg
| image_caption = Canis lupus lupus
| domain = Eukaryota
| regnum = Animalia
| phylum = Chordata
| subphylum = Vertebrata
| classis = Mammalia
| infraclassis = Placentalia
| ordo = Carnivora
| familia = Canidae
| subfamilia = Caninae
| tribus = Canini
| subtribus = Canina
| display_parents = 3
| subtribus_authority = Fischer de Waldheim, 1817
| subdivision_ranks = Géneros
| subdivision = * Canis
 †Xenocyon
 Cuon
 Lupulella
 Lycaon †Cynotherium †Eucyon †Aenocyon}}

Canina es un rango taxonómico que representa el lobo como subtribu de la tribu Canini (los perros verdaderos) y es hermana de la subtribu Cerdocyonina. Sus miembros como grupo se conocen coloquialmente como los cánidos con forma de lobo. 

Incluye las especies del género Canis, Lycaon, Cuon, Lupulella y sus parientes extintos como el subgénero de Canis Xenocyon, el género Cynotherium y Eucyon. Los fósiles de este grupo datan de hace 5 millones de años, sin embargo, es probable que hayan existido hace 9 millones de años. 

 Descripción 
Los miembros de esta subtribu se distinguen por dos sinapomorfias: pómulos marcadamente arqueados dorsoventralmente y la presencia de una segunda cúspide posterior en el cuarto premolar inferior colocado entre la primera cúspide posterior y el cíngulo. Este es el grupo de perros verdaderos que más evolucionó hacia las razas grandes e hipercarnívoras. Todos los cánidos altramuces comparten más o menos la misma forma general, siendo caninos dotados de un cuerpo esbelto con extremidades relativamente largas adaptadas para perseguir presas. La cola es tupida, cuya longitud y calidad varía según la temporada. Con la excepción del perro salvaje africano, hay cinco dedos en las patas delanteras, pero el pulgar está acortado y nunca toca el suelo. Las patas traseras tienen cuatro dedos, pero en algunos perros domésticos también puede haber un dedo del pie vestigial adicional.

Tienden a ser más sociables que otros caninos, ya que los cachorros nacen relativamente más pequeños y maduran más lentamente, por lo que requieren más ayudantes en su cría, formando así una manada. Una consecuencia de esta organización en las especies más grandes es la capacidad de trabajar en grupos para matar presas grandes. La reproducción generalmente está monopolizada por una hembra dominante.

 Evolución 
El género Canina se originó en América del Norte, cerca del final del Mioceno y el comienzo del Plioceno, hace seis a cinco millones de años. Su ascenso como depredadores coincidió con la extinción de los borofagínidos Varias especies ancestrales similares a los chacales actuales se extendieron a América del Norte incluidos Canis ferox, Canis lepophagus y otras especies sin nombre. Mientras tanto, especímenes del género Canis ya se habían asentado en Europa durante el Neógeno. La expansión y diversificación de estos cánidos continuó en el Pleistoceno, con numerosas especies relacionadas emergiendo en Europa, África y Asia, todas mostrando una adaptación incremental a una dieta cada vez más hipercarnívora.

La secuenciación de todo el genoma de estos caninos demostró que el linaje que condujo al lobo y al coyote se originó a partir de una antigua hibridación entre un miembro del género Canis y una población fantasma de caninos relacionados con el cuón. A medida que los coyotes evolucionaron en América del Norte, sus antepasados nunca abandonaron el continente. Los lobos, cuones y licaones emergieron de Eurasia y África, probablemente aprovechando el nicho ecológico dejado vacante por la extinción de las hienas corredoras (Chasmaporthetes). Taxonomía 

Los miembros de la subtribu Canina pueden producir híbridos de cánidos debido a su cariotipo compartido de 78 cromosomas dispuestos en 39 pares.Xenocyon es un subgénero extinto de Canis. Se propone que como parte de este subgénero, el grupo llamado Canis (Xenocyon) incluiría todos los grandes cánidos hipercarnívoros que habitaron el Viejo Mundo durante el Plioceno tardío - Pleistoceno temprano: Xenocyon africanus en África, Xenocyon antonii en Asia y Xenocyon falconeri en Europa. Además, estos tres podrían considerarse variaciones geográficas extremas dentro de un taxón.

El árbol mostró que el grupo es parafilético, ya que se encontró que los chacales africanos, tradicionalmente considerados miembros del género Canis, eran más basales que el licaón y el cuón, ambos considerados fuera del género. En consecuencia, algunos estudiosos propusieron asignar los dos chacales africanos a diferentes géneros: Schaeffia para Canis adustus y Lupulella para Canis mesomelas o Lupulella para ambos. La última propuesta fue aceptada más tarde por la Sociedad Americana de Mammalogistas y por la rama de la IUCN dedicada a los cánidos.

En 2021, un estudio de ADN encontró que el lobo terrible (Aenocyon dirus) era un linaje muy divergente en comparación con los caninos similares a los lobos existentes, y este hallazgo es consistente con la clasificación taxonómica propuesta anteriormente del lobo terrible como género Aenocyon propuesta por John Campbell Merriam en 1918.

El cladograma a continuación se basa en la filogenia de Kerstin Lindblad-Toh (2005), modificado para incorporar hallazgos recientes sobre especies de Canis''.

Conservación 
El lobo etíope es la especie más vulnerable, con solo 500 especímenes divididos en siete pequeñas poblaciones en la meseta etíope. El lobo gris ha sido exterminado en gran parte de su área de distribución en Estados Unidos, México y Europa Occidental, y la población de licaón consta de solo 6.000 ejemplares amenazados incluso en áreas protegidas, donde se encuentran en dificultades por la competencia con hienas manchadas y leones. La situación actual del cuón es incierta, ya que la especie ha sufrido una reducción considerable en su área de distribución.

Referencias 

Canidae